Rooks ist der Familienname folgender Personen:

 Lowell P. Rooks (1893–1973), US-Brigadegeneral
 Sean Rooks (1969–2016), US-amerikanischer Basketballspieler
 Steven Rooks (* 1960), niederländischer Radrennfahrer